Denis Istomin era il detentore del titolo ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Bernard Tomić ha sconfitto Fabio Fognini con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-67.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Fabio Fognini (finale)
 Chung Hyeon (secondo turno)
 Nikoloz Basilashvili (quarti di finale)
 Adrian Mannarino (secondo turno)

<li>  Gaël Monfils (primo turno)
<li> Matthew Ebden (quarti di finale)
<li> João Sousa (semifinale)
 Tennys Sandgren (primo turno)

Qualificati 

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)

  Bernard Tomić (campione)
  Lloyd Harris (secondo turno)

Lucky loser 
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)

Wildcard 

  Tseng Chun-hsin (primo turno)
  Wu Yibing (primo turno)

 Zhang Ze (ritirato)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2018